Хернальс () — семнадцатый район Вены. Сформирован в 1892 году из посёлков Хернальс, Дорнбах () и Нойвальдегг ().

.

Хернальс расположен на западе Вены между Гюртелем и Венским Лесом.  Он граничит с районами Дёблинг и Вэринг на севере, Альзергрунд на востоке, Оттакринг на юге и Пенцинг на западе.

Хернальс является одним из самых «зелёных» районов Вены: почти 60% территории покрыто зеленью.

Население

Достопримечательности 
  — католический приходский храм в стиле барокко
 Церковь редемптористов — неоготическая католическая церковь при монастыре редемптористов
 Нойвальдэггский дворец в барочном стиле расположен недалеко от Венского Леса
  — старейший крытый бассейн Вены в здании 1914 года

Примечания